Further-eastern European Time — часовий пояс, що використовується у Білорусі та Калінінградській області (Росія);
 Польовий транзистор () — транзистор, керування роботою якого відбувається з допомогою електричного поля.